Marek Galiński (1951-1999), lutteur polonais.
Marek Galiński (1974-2014), coureur cycliste polonais.